

Geografia 
 Regno Unito
 Middlesex – contea storica dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Middlesex – città della Contea di Nash, Carolina del Nord
 Middlesex – borough della Contea di Middlesex, New Jersey
 Middlesex – città della Contea di Yates, New York
 Middlesex – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Middlesex – township della Contea di Cumberland, Pennsylvania
 Middlesex – città della Contea di Washington, Vermont

Letteratura 
 Middlesex – romanzo di Jeffrey Eugenides del 2002

Pagine correlate 
Contea di Middlesex